Станісла́в Сергі́йович Бадіче́нко (  — ) — солдат Збройних сил України.

Короткий життєпис 
26 серпня був поранений під Іловайськом. Зі слів побратимів, 28 серпня його везли до шпиталю, востаннє бачили поблизу села Новокатеринівка (Старобешівський район).

3 вересня 2014-го тіло Станіслава Бадіченка разом з тілами 96 інших загиблих у Іловайському котлі привезено до дніпропетровського моргу. 

16 жовтня 2014-го тимчасово похований на Краснопільському цвинтарі як невпізнаний Герой. Ідентифікований за експертизою ДНК серед похованих на Краснопільському кладовищі. Визнаний загиблим слідчими органами, про що складено відповідну постанову.

Джерела 
 Бадіченко Станислав Сергійович 

Уродженці Долинської
Померли в Старобешівському районі
Поховані на Краснопільському цвинтарі